Пантелич () — сербське прізвище. Відомі персони:

 Драган Пантелич (1951—2021) — югославський футболіст, воротар.
 Ілія Пантелич (1942—2014) — югославський футболіст, воротар.
 Марко Пантелич (*1978) — сербський футболіст, нападник.

сербські прізвища